El dúo de hip-hop Gran Purismo & Hazhe está conformado por el suizo Gran Purismo (MC) y el zaragozano Hazhe (MC, DJ y Productor).

Por separado cada uno tiene sus propios trabajos pero como grupo han editado el CD-MAXI Hablando con Dios/Superestrella en 2006 y en 2008 editaron el álbum Aventuras en el paraíso, ambos bajo su propio sello Fibonacci Musik.

Aventuras en el paraíso 
Aventuras en el paraíso es el segundo trabajo del dúo de Hip-Hop Gran Purismo y Hazhe, editado en 2008.
 Aventuras en el paraíso
 Diosa de ébano
 B-Boys (Videoclip)
 Cuantos caen
 One Love(ft. Erik B)
 Gol
 Hablando con Dios (Remix)
 La de arriba (ft. Wöyza)
 La vieja
 No me fio
 Amantes de Morfeo (ft. Rapsusklei)
 Mansion
 The One and Only (ft. Hazhe)

Todo el disco está producido por Hazhe y las letras escritas por Gran Purismo, excepto las colaboraciones.

Referencias 

Dúos de música de España
Grupos de rap de España